John Barton (1928-2018) – regista teatrale inglese
John Barton (n. 1948) – bliblista, teologo, accademico e presbitero britannico anglicano
John Barton (n. 1953) – calciatore inglese